Ukrajna
Kéklő-hegység, régi neve Szinyák
Kékesfüred falu, régi neve Szinyák